East Duke, poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Geoff Duke (Saint Helens, Anglaterra, 1923 – illa de Man, 2015), pilot de motocicletes anglès que va guanyar en sis ocasions el campionat del món de motociclisme i disputà curses de Fórmula 1 
 Mitchell Duke (Liverpool, Austràlia, 1991), futbolista australià 
 Patty Duke o Anna Marie Duke (Elmhurst, Nova York), actriu estatunidenca 
 Universitat Duke, universitat dels Estats Units a Durham (Carolina del Nord)
 Vernon Duke (Parafianovo, 1903 - Santa Monica, 1969), compositor russoamericà de música per a cinema